Morgenau ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Morgenau, Ort im Landkreis Breslau, ab am 1. April 1904 zu Breslau eingemeindet
 Morgenau, Ort im Landkreis Habelschwerdt, heute Marianówka (Bystrzyca Kłodzka) in Polen
 Morgenau, Ort im Landkreis Gnesen, heute in Polen